Lucignanese – abitanti di Lucignano (Gaiole in Chianti)
Lucignanese – abitanti di Lucignano d'Arbia
Lucignanese – abitanti di Lucignano d'Asso